Booster est un verbe () et un nom () passés dans la langue française par anglicisme.

En anglais to boost est un verbe qui signifie « augmenter », « renforcer », « développer », « accroître », « relancer », « suralimenter », « stimuler », « vivifier », « dynamiser », « propulser »  etc.

En anglais, booster est le nom du système de propulseur(s) d'appoint d'une fusée ou navette spatiale, destiné(s) à fournir une poussée supplémentaire durant la première phase de vol ;

Nom commun 
Booster peut désigner :
 booster, un procédé qui augmente la vitesse d'un revêtement de raquette de tennis de table ;
 booster, un appareil d'aide au démarrage d'un véhicule, qui apporte plus de puissance à la batterie pendant un court instant ;
 booster, un intermédiaire entre l’explosif primaire d’un détonateur et une charge explosive principale à trop faible réactivité ;
 booster, une augmentation de durée limitée des capacités d'un personnage ou d'un véhicule dans un jeu vidéo ;
 booster, une pochette de cartes supplémentaires dans le langage des jeux de cartes à collectionner.

Nom propre 
Booster peut désigner :
 Booster, un musicien et compositeur français ;
 Booster, un modèle de scooter produit par la firme MBK ;
 Booster, ou Speed, un modèle de manège à sensations fortes conçu par Far Fabbri.
Booster est un nom de famille porté par : 

 Joel Kim Booster (1988-), acteur, humoriste, scénariste et producteur américain.

Voir aussi 
 Booster Gold, un personnage de fiction de DC Comics